Chargé, een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire
 Charge!, muziekalbum van de Britse groep Paladin.
 Charge (oorlog), een tactische manoeuvre tijdens een veldslag, bijvoorbeeld de Charge van de Lichte Brigade